Sezon 2003/2004 był 41 sezonem w historii rozgrywek Bundesligi.

Tabela końcowa

Strzelcy

Bibliografia 
 Oficjalne archiwa Bundesligi

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2003 w piłce nożnej
2004 w piłce nożnej
2003 w Niemczech
2004 w Niemczech